Возрождение (, ) — государственный гимн Центральноафриканской Республики, утверждённый после получения независимости в 1960 и написанный Эрбером Пеппером (также написавшим гимн Сенегала) на слова первого премьер-министра ЦАР Бартелеми Боганды.

В 1976—1979 годах также использовался в качестве гимна Центральноафриканской Империи.

Текст гимна

На французском языке 

O Centrafique, ô berceau des Bantous!
Reprends ton droit au respect, à la vie!
Longtemps soumis, longtemps brimé partout,
Mais de ce jour brisant de la tyrannie.
Dans le travail, l'ordre et la dignité,
Tu reconquiers ton droit, ton unité,
Et pour franchir cette étape nouvelle,
De nos ancêstres la voix nous appelle.

Refren:
Au travail dans l'ordre et la dignité,
Dans le respect du droit dans l'unité,
Brisant la misère et la tyrannie,
Brandissant l'étendard de la Patrie.

На языке санго 

E Zîngo (La Renaissance) :

Bêafrîka, mbeso tî âBantu

Kîri mo gbû gîgî tî mo-mvenî

Mo bâa pâsi na gbe tî âzo kûê

Me fadësô, mo ke na kürü gô

Mo sö benda, mo bûngbi kûê ôko

Na kusâra ngâ na nëngö-terê

Tî tö ndâ tî finî dutï tî ë sô

E mä gbegô tî-âkötarä tî ë

E gbû kua nzönî na nëngö-terê

E kpë ndiä nzönî na mängö-terê

E kinda wasïöbê, ë tomba pâsi

E yâa bandêra tî ködrö tî ë!

Внешние ссылки 

 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Центральноафриканской Республики
Центральноафриканская Республика
Песни 1960 года